Češnjica je ime več naselij:
 Češnjica, Ljubljana, naselje v Mestni občini Ljubljana;
 Češnjica pri Kropi, naselje v Občini Radovljica;
 Češnjica pri Železnikih, nekdanja vas, danes del Železnikov.

Glej tudi 
 Češnjice